200:
 200 год
 200 (число) 
 200 (Южный Парк)
 200-й (Звёздные врата: SG-1)
 Двести рублей